L'etichetta discografica open source è un'etichetta discografica che pubblica musica sotto la cosiddetta licenza "copyleft", una licenza che protegge la paternità delle opere, ma che dà anche la liberta agli altri di distribuire gratuitamente e modificare queste ultime, pur utilizzando sempre una licenza copyleft.

Le etichette open source sono una reazione a quello che una parte dei musicisti vede come un controllo dei poteri forti sulla musica per mezzo del copyright. Essi credono che la creatività richieda che gli artisti possano riappropriarsi e reinterpretare la musica e i suoni, così da poter creare composizioni veramente innovative.

Esempi di etichette discografiche open source
 BeatPick
 Comfort Stand Records
 Krayola Records
 LOCA Records
 Magnatune
 OnClassical
 Opsound
 Small Brain Records
 Gizmotron
 Calabash Music
 CREC Records

Voci correlate
 Creative Commons

Etichette discografiche